Кримчак — представник народу кримчаків
 Кримчак — назва села Орлівка Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року